Гланс — фамилия. Известные носители:
 Гланс, Гуннар (1908—2008) — шведский борец греко-римского стиля.
 Гланс, Харви (1957) — американский спринтер.